Het Noors voetbalelftal speelde in totaal tien officiële interlands in het jaar 2016, waaronder vier wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de WK-eindronde 2018 in Rusland. De selectie stond voor het vier en laatste jaar onder leiding van bondscoach Per-Mathias Høgmo. Hij stapte op na de nederlaag tegen Tsjechië (2-1) op 11 november. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte Noorwegen in 2016 van de 54ste (januari 2016) naar de 83ste plaats (december 2016).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Tippeligaen 2016
1. divisjon 2016
Noorse voetbalbeker 2016

Noors voetbalelftal
2016